Qədili – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Qədili – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian